Ez a lap a Marvel Future Avengers epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Marvel